Жо́ржи Барбо́за (; ,  — , ) —  и писатель из Кабо-Верде.

Родился 25 мая 1902 года на острове Сантьягу в городе Прая. Один из организаторов культурно-просветительского и литературного журнала «Кларидаде» («Claridade», 1936—1938, 1947) и «Сертеза» («Certeza», 1944—1945, 1947-49).

Писал на португальском и креольском языках.

Печатался в антологиях «Modernos poetas caboverdianos» («Современные поэты Зелёного Мыса») Жайме де Фигерейдо и «Cadernos de um ilhéu» («Записки островитянина»).

Умер в Лиссабоне 6 января 1972 года.

Издания на русском языке 
 Стихи поэтов Африки. — , 1958.
 «Иностранная литература». — 1959, № 5.
 Взглядом сердца [Стихи]. — , 1961.
 Библиотека всемирной литературы. — Сер. 3. — Т. 131 «Поэзия Африки». — : Художественная литература, 1973.

Издания на португальском языке 
 Osório de Oliveira J. Poesia de Cabo Verde. — Lisboa, 1954.
 Cadernos de um ilhéu. — Lisboa, 1956.
 Figueiredo J. Modernos poetas cabo-verdianos. Antologia imprensa nacional. — Praia, 1961.
 Silveira О. Consciencialização na literatura Cabo Verdeana. — Lisboa, 1963.

Примечания 

Португальские поэты
Персоны, изображённые на банкнотах Гвинеи-Бисау